Dieser Artikel befasst sich mit der Fußballnationalmannschaft der UdSSR während der Fußball-Europameisterschaft 1988

EM-Qualifikation 
Die UdSSR sah lange wie der sichere Sieger dieser Gruppe aus, bis sie im Heimspiel gegen den enttäuschenden Titelverteidiger Frankreich nur zu einem Unentschieden kamen. Dieser Punktverlust brachte die DDR wieder ins Spiel und die Entscheidung um den Gruppensieg musste nun im direkten Duell in Ost-Berlin fallen. Der späte Ausgleich durch Alejnikau bescherte der UdSSR sozusagen die Tickets für die Endrunde, die man sich endgültig mit einem Sieg im letzten Spiel gegen Island sicherte.

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 2) 
Die UdSSR gab in der Vorrunde nur beim Unentschieden gegen die Iren einen Punkt ab und gewann somit die Gruppe vor dem späteren Europameister Niederlande.

|}

Halbfinale

Finale

Literatur 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6. 
 
 

Udssr
1988